Бровнсвиље има више значења:

 Бровнсвиље (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Бровнсвиље (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику